Рамушки — название населённых пунктов в России:

 Рамушки — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Рамушки — деревня в Торжокском районе Тверской области.